De Supercoppa 2013 was de 26ste editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd vond op 18 augustus 2013 plaats in het Olympisch Stadion in Rome. Kampioen Juventus versloeg bekerwinnaar Lazio met 4-0. De Angolees-Belgische verdediger Luis Pedro Cavanda speelde de volledige wedstrijd voor Lazio.

Finale

Wedstrijdgegevens

Zie ook
Serie A 2013/14

2013
Juventus FC
SS Lazio
Sportevenement in Rome